Тисауг () — деревня в южной Венгрии, медье Бач-Кишкун (административный центр в г.Кечкемете), на берегу реки Тисы.

История 
Населённый пункт располагается в географической области Южный Альфёльд ( — «низменность»), одно из прежних исторических названий которой — Малая Кумания.

По состоянию на 2009 год в деревне насчитывалось 908 жителей.

Население

Примечания

Ссылки
 Статистический орган Венгрии

Населённые пункты медье Бач-Кишкун